Загайке́вич — українське прізвище. Відомі носії:

 Загайкевич Алла Леонідівна (* 1966) — український композитор, учасниця багатьох міжнародних фестивалів сучасної музики.
 Загайкевич Богдан Вікторович (1887—1967) — український педагог, член НТШ та УВАН.
 Загайкевич Володимир Вікторович (1876—1949) — громадсько-політичний діяч Перемишльського краю, посол до Австрійського парламенту, Польського сейму, делегат УНРади ЗУНР.
 Загайкевич Іван Корнилович (1923—2001) — український ентомолог.
 Загайкевич Марія Петрівна (1926—2014) — український музикознавець, доктор мистецтвознавства.

Українські прізвища